Лубе, Эмиль (; 1838—1929) — французский политический деятель, президент Франции в 1899—1906 годах
 Лубе () — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Вильнёв-Лубе — коммуна во Франции, департамент Приморские Альпы